Buffy l'ammazzavampiri – film scritto da Joss Whedon e diretto dalla regista Fran Rubel Kuzui, del 1992
Buffy l'ammazzavampiri – serie televisiva ispirata dal film, trasmessa negli Stati Uniti dal 1997 al 2003
Buffy l'ammazzavampiri – serie a fumetti ispirata alla serie televisiva, pubblicata in edizione italiana dal 2000 al 2011
Buffy l'ammazzavampiri: Sacrificio – videogioco del 2009 ispirato alla serie televisiva

Pagine correlate 
 Buffy